Infantka Maria da Assunção z Braganzy (Maria da Assunção Ana Joana Josefa Luísa Gonzaga Francisca de Assis Xavier de Paula Joaquina Antónia de S. Tiago; 25. června 1805, Queluz – 7. ledna 1834, Santarém) byla portugalská infantka, dcera krále Jana VI. Portugalského a jeho manželky Šarloty Španělské.

Zemřela 25. června 1805 svobodná a bezdětná ve věku 28 let. Pohřbena byla v kostele Zázraků v Santarému a později byla přenesena do Královského panteonu dynastie Braganzů v Lisabonu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Maria
Maria
Narození 25. června
Narození v roce 1805
Úmrtí 7. ledna
Úmrtí v roce 1834
Pohřbení v klášteře sv. Vincenta z Fory
Ženy